Краљица Силвија од Шведске (; Хајделберг, 23. децембар 1943), рођена као Силвија Ренате Сомерлат (), супруга је шведског краља Карла XVI Густафа.

Детињство 
Краљица Силвија од Шведске рођена је као Силвија Ренате Сомерлат 23. децембра 1943. у Хајделбергу, Нацистичка Немачка. Њен отац Валтер Сомерлат био је немачки предузетник за кога се касније сумњало да је био активни члан Нацистичке партије, што је краљица оштро негирала. Њена мајка Алис Соарес де Толедо била је пореклом из Бразила, а њен далеки предак био је Алфонсо III од Португала. Силвија има двојицу браће, Ралфа и Валтера; њен трећи брат, Јерген, преминуо је 2006. године.

У периоду између 1947. и 1957. године, Силвија и њена породица живели су у Сау Паулу, Бразил, где је Силвија похађала немачку школу „-{Colégio Visconde de Porto Seguro }-“, а потом су се преселили назад у Западну Немачку.

Каријера 
Краљица Силвија је школовани преводилац и говори шест језика — шведски, немачки, португалски, енглески, француски и шпански. Такође влада шведским језиком знакова којим се у Шведској служе глуви и глувонеми људи.
Пре но што се удала за Карла XVI Густафа, Силвија је једно време радила као преводилац у конзулату Аргентине у Минхену. Пре тога је кратко радила као стјуардеса.

Силвија је обављала задужења вође делегација за време Летњих олимпијских игара 1972. у Минхену и заменика шефа протокола за време Зимских олимпијских игара 1976. у Инзбруку.

Брак и породица 
Силвија и Карл Густаф, престолонаследник Шведске, упознали су се за време Летњих олимпијских игара 1972. у Минхену и убрзо потом отпочели тајну везу. Неколико месеци касније, 15. септембра 1973, Карл Густаф је крунисан као Карл XVI Густаф, наследивши на престолу свог деду Густава VI Адолфа.

Нови краљ је 12. марта 1976. објавио своју веридбу са Силвијом, и пар се венчао 19. јуна те године у Стокхолму. Било је то прво венчање владајућег шведског монарха од 1797. године, будући да су претходни монарси су на трон долазили већ венчани. Да је краљ Карл XVI Густаф оженио Силвију за живота свога деде, изгубио би место у наследном низу, пошто је Густаф VI Адолф веровао да принц мора оженити принцезу. У знак прославе, група АББА је вече уочи венчања уживо на шведској телевизији извела песму „-{Dancing Queen}-“.

Краљ Карл XVI Густаф и краљица Силвија имају троје деце, која заузимају прво, треће и четврто место у линији наследства шведског престола, и једну унуку:

 Викторија Ингрид Алис Дезире, престолонаследница Шведске, војвоткиња од Вестерјетланда, рођена је 14. јула 1977. Викторија се 19. јуна 2010, тачно тридесет и четири година након што су се венчали њени родитељи, удала за свог тренера Данијела Вестлинга, сада принца Данијела, војводу од Вестерготланда. Викторијина и Данијелова кћерка, принцеза Естела, војвоткиња од Естерготланда, рођена је 23. фебруара 2013, и тренутно заузима друго место и линији наследства шведског престола.
 Принц Карл Филип Едмунд Бертил, војвода од Вермланда, рођен је 13. маја 1979. Карл Филип је у тренутку свог рођења носио титулу престолонаследника Шведске, коју је изгубио 1980. када је уведена апсолутна примогенитура.
 Принцеза Мадлен Тереза Амели Жозефина, војвоткиња од Хелсингланда и Гестрикланда, рођена је 10. јуна 1982. Верена је за британско-америчког предузетника Кристофера О'Нила, а њихово венчање заказано је за 8. јун 2013.

Породица

Родитељи

Супружник

Деца

Краљевске дужности и хуманитарни рад 
Краљица Силвија и остатак шведске краљевске породице сваке године традиционално присуствују доделама Нобелових награда у Стокхолму.

Краљица је врло посвећена хуманитарном раду, поготово раду са злостављаном децом или децом са сметњама у развоју. Она је 1999. године основала хуманитарну организацију -{Childhood}-. Силвија је прва отворено говорила у јавности о проблемима свог мужа са дислексијом.

Краљ и краљица ће током 2013. кренути на турнеју по целој Шведској поводом обележавања четрдесет година владавине Карла XVI Густафа.

Однос са јавношћу 
Краљица Силвија ужива велику популарност у шведском народу. У једном чланку објављеном 1994. године у шведским новимана -{Svenska Dagbladet}- наведено је да је „идеја о Шведској као о републици умрла са доласком Силвије“.

Краљица Силвија је једном приликом изјавила да би она и краљевска породица волели да имају ближи и отворенији контакт са јавношћу, али да их лажни чланци попут оних о бебама које су принцезе Викторија и Медлен наводно родиле и о краљевим аферама из младости одбијају од тога.

Краљица Силвија је фебруара 2013. тужила четири шведска листа који су објавили сатиричне монтиране фотографије краљице како риба свастику са пода. У мају исте године на интернету се појавила лажна вест о смрти краљице Силвије.

Титуле 
 23. децембар 1943 — 19. јун 1976: Госпођица Силвија Ренате Сомерлат
 19. јун 1976 — тренутно: Њено величанство краљица Шведске

Породично стабло

Извори

Спољашње везе 

 Краљица Силвија  на званичној презентацији шведске краљевске породице

Рођени 1943.
Династија Бернадот
Краљице Шведске
Швеђани
Шведска краљевска породица